Hierba cuquera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Mentha pulegium;
 el nombre común de la planta Teucrium polium.